

Села:
 Лукове — Берестейська область, Малоритський район, Луковська сільська рада
 Лукове — Мінська область, Смолевицький район, Драчківська сільська рада

Озеро:
 Лукове — Берестейська область, Малоритський район

Лукове — село у гміні Загір'я Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства

Село:
 Лукове — Донецька область, Тельманівський район, Луківська сільська рада

Див. також 
 Лукова